Пе́нинга () — река в России, протекает по Муезерскому району Карелии.

Вытекает из озера Пенинга, протекает через озеро Нижнее. Впадает в Лексозеро. Длина реки составляет 44 км, площадь водосборного бассейна 476 км².

Притоки 
(от истока к устью)
 В 40 км от устья, по правому берегу реки впадает река Хауге (с притоком реки Элин).
 Хауге-Пераламби (правый)
 Хангеоя (правый)
 В 19 км от устья, по правому берегу реки впадает река Конди.

К бассейну Пенинги относятся озёра:
 Пенинга (исток Пенинги)
 Нижнее (протекает река Пенинга)
 Аланиярви
 Пертиярви
 Келарви

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро. Относится к речному бассейну реки Реки Карелии бассейна Балтийского моря.

Код объекта в государственном водном реестре — 01050000112102000010167.

Примечания

Фотография 

Бассейн Лексозера
Реки Муезерского района